Benešov – città capoluogo dell'omonimo distretto
Benešov nad Ploučnicí – città del distretto di Děčín
Dolní Benešov – città del distretto di Opava
Horní Benešov – città del distretto di Bruntál
Benešov – comune del distretto di Blansko
Benešov nad Černou – comune del distretto di Český Krumlov
Benešov u Semil – comune del distretto di Semily